Mariápolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mariápolis (ort), São Paulo, 
 Mariápolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar